Trivalent kann bedeuten:

 eine 3fache Gebäudeheizung
 die Wirksamkeit eines Impfstoffes gegen drei Erreger
 eine 3fache Bindigkeit

Siehe auch:

 Valenz
 Monovalenz